El devanagari o devanāgarī es una escritura abugida bráhmica utilizada para escribir el idioma nepalí y varios idiomas de India, incluidos el sánscrito, el bhilí, el bhoshpuri, el bihari, el cachemir, el hindi (lengua oficial de la India), el konkaní, el marathi y el sindhi.

Etimología 
La palabra española devanagari, pronunciada grave, proviene del sánscrito devanāgarī (pronunciada aguda]: /devanagarí/), que significa ‘de la ciudad divina’, siendo devá: ‘dios’ o ‘divino’, y nāgarī: ‘urbano, de la ciudad’, un adjetivo vridhi femenino que deriva de nágara: ‘ciudad’.
Posiblemente se refiere a que fue creado en alguna ciudad que se autodenominó ‘divina’.

Ambas palabras, devá y nágari forman un término compuesto (tatpurusha), que podría traducirse como ‘escritura urbana divina’, lo cual probablemente identificaba a la devanagari dentro de un grupo más grande de escrituras nágari ('urbanas').

La escritura nágari podría haber sido una forma temprana de devánagari, aparecida antes del  como variante oriental de la escritura gupta, y contemporánea con la sharada, su variante occidental.
El nombre sánscrito devánagari podría entenderse, entonces, como ‘forma divina (o excelente) de la escritura nágari’.

Escritura y pronunciación 

 devanāgarī, en el sistema AITS (Alfabeto Internacional de Transliteración Sánscrita).
 देवनागरी, en la escritura devanagari del sánscrito.
 Pronunciación: /devánagari/ en sánscrito antiguo.

En el idioma español, la Real Academia Española recomienda el uso escrito inglés del término: devanagari (que en español se pronuncia como palabra llana: [devanagári] y se escribe consecuentemente «devanagari»), aunque en la etimología que propone acepta el probable uso agudo o esdrújulo sánscrito: devanâgarí (una versión libre del término AITS devanāgarī).

En sánscrito, los compuestos tatpurusha se acentúan generalmente de acuerdo con la acentuación de la primera palabra.
Por ejemplo: devá + nágari = devánagari.
El único tatpurusha que se acentúa doblemente es Bríhaspáti (de bríhas y páti).

Orígenes 

La escritura devanagari surge cerca del año 1020 de nuestra era, a partir de la escritura siddham, reemplazando gradualmente la escritura sharada, la cual permaneció como uso paralelo en Cachemira. Ambas son descendientes inmediatas de la escritura gupta, la cual surgió de la escritura brahmi, que probablemente surgió en el  Los descendientes del brahmi forman la familia bráhmica, incluyendo los alfabetos nacionales de muchos otros idiomas de la India.

Principios 

El devanagari es un alfabeto del tipo llamado abugida, en que cada consonante tiene una vocal inherente [a] que puede ser cambiada con diferentes signos vocálicos. La mayoría de las consonantes pueden ser unidas a otra u otras, suprimiendo de ese modo la vocal inherente. La forma resultante es conocida como una ligadura.

El devanagari se escribe de izquierda a derecha. En sánscrito las palabras se escribían juntas, sin espacios, de modo que la barra superior era continua, aunque existían ciertas excepciones a esta regla. La ruptura de la línea superior marca pausas de respiración. En los idiomas modernos se usa separación entre palabras. El devanagari no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.

El devanagari tiene 12 svara (sonidos puros, o vocales) y 34 vyanjana (sonidos ornamentados, consonantes). Una akshara (sílaba) se forma con la combinación de una o ninguna vyanjana y una o más svara, y representa la unidad fonética de la shabda (palabra). Para escribir un akshara se aplican a la vyanjana modificadores diacríticos estándar que representan las svara.

Las svara y las vyanjana se ordenan y agrupan lógicamente para su estudio o recitación. Así, los sonidos puros, 'a', 'i', 'u' y sus versiones alargadas ('aa', 'ii', 'uu') son seguidos por las formas combinadas ('ae', 'ai', 'o', 'ou'), nasales ('.m') y aspiradas ('.h'). Las vyanjana en sí se agrupan en seis grupos (filas) de cinco miembros (columnas). Las primeras cinco filas progresan en el sentido velar, palatal, retrofleja, dental y labial, en correspondencia con el uso de la lengua hacia partes cada vez más externas al hacer el sonido. Las vyanjana restantes son técnicamente sonoras, sibilantes, o ampliamente usadas como formas conjuntas. Para cada fila o grupo, las columnas avanzan lógicamente hacia sonidos más suaves, apareados con las formas aspiradas, y finalizando con la forma nasal para dicho grupo.

La pronunciación del sánscrito escrito en devanagari posee cierta ambigüedad.
Sin embargo, se considera que cada palabra en sánscrito se escribe de una sola manera (descontadas las variantes tipográficas modernas empleadas para representar formas conjuntas). Se han aceptado ciertas convenciones en los idiomas modernos; por ejemplo, el truncamiento de la forma vocal de la última consonante al hablar, aun cuando continúa siendo escrita en la forma completa. Existen también algunas convenciones modernas acerca de cómo escribir palabras extranjeras en devanagari.

Algunos textos sánscritos y mantras se escriben típicamente con marcas diacríticas adicionales arriba y abajo de las akshara para denotar altura y tempo del sonido, para asegurar que la reproducción de este sea exacta.

Símbolos del devanagari 

Todas las vocales en devanagari se anexan arriba o abajo de la consonante, o a un signo vocálico AA agregado a la derecha de la consonante, con excepción del signo vocálico I, que se agrega a la izquierda. La siguiente tabla de vocales muestra en la columna "Letra" el símbolo empleado cuando la vocal se usa sin consonante; la columna "Signo de la vocal con [p]" contiene el símbolo usado cuando una vocal se anexa a una consonante, mostrada en el caso con la letra "p" como ejemplo; la columna "Nombre Unicode" contiene el nombre dado a la vocal en la especificación Unicode; y la columna AFI contiene el o los caracteres del Alfabeto Fonético Internacional correspondientes a la pronunciación hindi del carácter devanagari.

Cuando no se escribe ninguna vocal, se debe pronunciar una "a" posterior. Para denotar específicamente la ausencia de una vocal se debe utilizar una virama (también llamada halant).

La letra ळ no se utiliza en hindi. En cambio, en marathi se usa todo el alfabeto.

Los números en devanagari se escriben de la siguiente manera:

Ligaduras 

Las conjunciones consonantes de dos o más fonemas se realizan combinando las aksharas mediante ligaduras.
Típicamente, el akshara precedente pierde su trazo vertical y se pone directamente en contacto con el sucesor.

En el caso de aksharas que en su forma independiente carecen de trazos verticales, las aksharas sucesoras usualmente se colocan bajo el precedente. En algunos casos, las ligaduras toman formas no reconocibles fácilmente como compuestas de las aksharas individuales (por ejemplo, jñ).

Los conjuntos consonánticos que contienen r se tratan como un caso especial: la r- precedente se hace como un gancho apuntado a la derecha sobre el akshara siguiente, y la -r sucesora aparece como un trazo inclinado agregado al trazo vertical del akshara precedente.

Forma antiguas 
Existen versiones en arcaicas de algunas letras que se usan poco en la actualidad.

El devanagari en Unicode 

El rango de caracteres Unicode del devanagari está entre U+0900 y U+097F. Los bloques en gris oscuro indican caracteres no definidos.

Disposiciones de teclado en devanagari

Teclado devanagari-QWERTY para Mac OS X 

El sistema operativo Mac OS X permite escribir en devanagari mediante la inserción de caracteres Unicode con dos disposiciones de teclas diferentes.

INSCRIPT 

Para el uso en el sistema operativo GNU/Linux. También se pueden introducir manualmente mediante códigos Unicode. Para ello hay que pulsar la combinación: ++ (←atajo Unicode) + .

Software 

 Apple Type Services for Unicode Imaging: Macintosh (nuevo).
 Graphite: open source (SIL).
 Itranslator2003: Freeware: Windows.
 Pango: open source (GNOME).
 Uniscribe: Windows.
 WorldScript: Macintosh (antiguo).

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 

 :sa:देवनागरी en la Wikipedia en sánscrito
 :hi:देवनागरी en la Wikipedia en hindi
 Documento oficial del gobierno de India acerca del devanagari (pdf)

Recursos electrónicos 

 AlanWood.net (soporte unicode para exploradores de web).
 Hindi/Devanagari Avashy.com (tutor script).
 Devanaagarii.net (recursos para ver y editar devanagari).
 Geocities.com/MatthewBlackwell (editor de devanagari]
 IIT.edu (romanización para el transliterador devanagari de Unicode).
 Ncst.Ernet.in IndiX, soporte de lenguaje indio para Linux, en un sitio del NCST (Centro Nacional de Tecnología de Programas).
 omkarananda-ashram.org (editor y transliterador Unicode; muy completo).
 Unicode.org (tablas unicode de devanagari]

devanagari
Palabras en sánscrito